HX peut faire référence à :
 
 le code d'immatriculation de l'arrondissement de Höxter en Allemagne,
 Hummer HX, un véhicule concept de la marque disparue Hummer, jamais commercialisé,
 HX ou "Hypo-X", un surnom - calqué sur le mot hypokhâgne, du préfixe "hypo-" et du surnom "X" désignant l'école polytechnique en France - pour désigner la classe préparatoire de Mathématiques supérieures,
 Hx, un digramme de l'alphabet latin.

Voir aussi 
 H10